Алексе́й Константи́нович Маклако́в (род. 6 января 1961, Новосибирск, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, певец; заслуженный артист Российской Федерации (2007). 

Широкую известность приобрёл благодаря роли старшего прапорщика Шматко в телесериале «Солдаты».

Биография 
Родился 6 января 1961 года в Новосибирске. Мать Ирина Викторовна воспитывала сына одна. Вскоре после рождения переехал вместе с матерью в Салавки.

Учился в школе № 4 (теперь гимназия № 1). В 1981 году окончил актёрский факультет Новосибирского государственного театрального училища (курс В. Харитонова, С. Горбушина, С. Иоаниди).

Некоторое время работал на «Радио Юнитон». Работал в Янаульском ТЮЗе. Играл в новосибирском театре «Красный факел».

В 1996 году переехал в столицу и был зачислен в группу Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где работал до 2006 года. Наиболее известен по роли прапорщика Шматко в телесериале «Солдаты».

С 2006 года работает в антрепризных проектах.

Болельщик футбольного клуба «Спартак» (Москва).[значимость?]

Семья 

У Маклакова шестеро детей.

Дочь Татьяна от брака с одноклассницей в 18 лет.

Первая жена — Ольга Белокобыльская. Сын — Илья Белокобыльский (8 июля 1987) живёт в Новосибирске. Играл вместе с отцом в сериале «Солдаты», роль рядовой Андрей Скрипка.

Вторая жена — Мария. Дочь — Николь (1998), живёт в Канаде.

Третья жена — Анна Романова (род. 1984). Дочь — Ирина (январь 2009).

Дочь София (декабрь 2012).

Имеет внебрачного сына Прохора (род. 1985). Его мать, Вероника Литвинова, живёт и работает в городе Томске.

Творчество

Роли в театре 
Театр имени Вл. Маяковского (1996—2006)

 «Синтезатор любви» — Мерви
 «Входит свободный человек» — Браун
 «Плоды просвещения» — доктор
 «Дети Ванюшина» — Красавин
 «Чума на оба ваши дома!» — синьор Капулетти
 «Как вам это полюбится» — Ле-Бо

Московский независимый театр
 «Мастер и Маргарита» — Берлиоз / Бегемот

Киевский драматический театр на Подоле
 «Он — моя сестра» — Рой

Ленком (с мая 2021 года)

 Доходное место — Аким Акимыч Юсов
 Tout payé, или Всё оплачено — Машу

Фильмография 
  — Перед свадьбой — приятель Сергея
  — Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского — патологоанатом
 1999 —  — Каменская (фильм 4-й "Смерть ради смерти) — Томилин Николай Адамович, человек из министерства
  — Маросейка, 12 — начальник отделения милиции
 2000 —  — Простые истины, 225-я серия — Нефедов Андрей Константинович
  — Привет, малыш! — Малыш
  — Мясо (короткометражка) — человек
  — Две судьбы — Чайкин
  — Ночной Дозор — Семён, водитель Ночного Дозора
  — Виола Тараканова. В мире преступных страстей — Семён Акимович Попов, сын Акима Ефимовича
  — Апокриф: музыка для Петра и Павла — Моцарт
  —  — Солдаты — прапорщик / старший прапорщик / лейтенант (разжалован) / старший прапорщик Олег Николаевич Шматко
  — Первое правило королевы — Осип Савельич
  — Парни из стали — Можайский
  — Есенин — Чагин
  — Не забывай — командир эскадрильи
  — Дневной Дозор — Семён
  — Громовы — дядя Лёва, водитель Дома малютки
  — Время собирать камни — комендант
  — Банкирши — Федосеев
  — Тупой жирный заяц — актёр Аркадий Аркадьевич Сопелкин
  — Прапорщик Шматко, или «Ё-моё» — прапорщик Олег Николаевич Шматко
  — Старая подруга — дядя Феликс
  — Офицеры — Подшибякин, тренер
  — Мёртвый. Живой. Опасный — следователь Клименко
  — Будем на «ты» — Степан Аркадьевич
  — Платина — Владимир Иванович Чубенко, полковник милиции
  — Милосердный — Парамонов
  — Всё по-честному — тренер Ковалёв
 2007 —  — Гаишники — прапорщик Владимир Михайлович Коровин
  — Шаг за шагом — Виктор
  — Приговор — Виктор Степанович
  — После жизни — Даниил
  — Иго любви — Маклаков
  — Как казаки… — староста Михайло Потапыч
  — Однажды в Бабен-Бабене — бизнесмен Репкин
  — Суперменеджер, или Мотыга судьбы — дядя Коля
  — Тёмный мир: Равновесие — Вячеслав Владимирович, физрук
  — Стройка — Михалыч
  — Как закалялся стайл (сериал, 4 эпизод) — полковник украинской армии
  — Семья 3D — Миша Долгих
  — Общество анонимных оптимистов (короткометражка) — начальник
  — Эластико — тренер Николай Петрович
  — Везучий случай — Василич
  — Новогодний переполох — Бугор
  — Беглецы — отец Стёпы
  — Остров исправления — директор школы
  — Мир! Дружба! Жвачка! — Юрий Полиэктович, декан
  — Майор Гром: Чумной Доктор — Фёдор Иванович Прокопенко, генерал-полковник, начальник Главного управления полиции Санкт-Петербурга
  — Крюк — Олег Борисович, сенатор, отец Ани
  — Хрустальный — Иван Севастьянович Михайлов, тренер по борьбе
  — 8 способов любить — Сергей / Прагма
  — Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия — Фёдор Прокопенко, полковник, начальник Игоря Грома
  — Жена олигарха — мэр Добруйска
  — Семейный бюджет — Игорь Иванович Фролов
 2022 — Здравствуйте, вам пора — Игорь Борисович, чиновник
 2022 — Короче, я женюсь! — Борис
 2022 — Абсурд — Егоров
 2022 — Нулевой пациент — Владимир Крючков, Председатель КГБ СССР
 2022 — Лихач 2 сезон — Виктор, отец Лихача
  — Жена олигарха 2 — мэр Добруйска
  — Дурдом — Роман

Роли в телепроекте «Театр эстрады» 

 Роман Карцев (первый выпуск)
 Эдуард Апломбов (кукла-конферансье из спектакля «Необыкновенный концерт» (второй выпуск)
 Адриано Челентано (третий выпуск)
 участница ансамбля народного танца (четвёртый выпуск)
 Бенни Хилл (пятый выпуск)
 Евгений Леонов (шестой выпуск)
 Олег Попов (седьмой выпуск)
 Михаил Жванецкий (восьмой выпуск)

Дискография 
 2007 — Ё-моё! (SONY/BMG Russia)
 Мамины глаза
 Я тебя люблю
 Не грусти
 Без тебя
 Одна такая
 Просто
 Замкнутый круг
 Ты и я
 Всё вернулось (OST «Прапорщик или Ё-Моё»)
 Тополя (OST «Прапорщик или Ё-Моё»)
 Имя (дуэт с ЮТА)

 Синглы
 Сломанная ветка — 2010
 Бардак — 2010
 Спартак — 2013

Работа в рекламе 

 Реклама Билайн «Тяжёлая атлетика»
 Реклама краски «Текс»
 Реклама маргарина «Рама»
 Реклама пива «Старый мельник»

Примечания

Ссылки 
 Алексей Маклаков в гостях у Лены Батиновой и Владимира Ильина на радио «Маяк»
  Алексей Маклаков в гостях у Ольги Кокорекиной и Александра Карлова на радио «Маяк»

Выпускники Новосибирского государственного театрального института
Персоналии:Новосибирский драматический театр «Красный факел»
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского